Rascal steht für:
 Rascal, der Waschbär, ein Kinderbuch
 Bedford Rascal, Kleintransportermodell, siehe Holden Scurry
 GAM-63 RASCAL, eine Luft-Boden-Rakete
 Vauxhall Rascal, Kleintransportermodell, siehe Holden Scurry

Rascal ist der Familienname folgender Personen:
 Dizzee Rascal (* 1984), britischer Musiker

Siehe auch:
 Rascal Flatts, US-amerikanische Country-Band
 The Rascals, US-amerikanische Soul-Band
 The Rascals (englische Band), englische Indie-Rock-Band